Pikulík může být:
 pseudonym, který používal spisovatel Josef V.Pokorný
 slovenský název pro rod rostlin zrnovka (Pupilla)
 starší výraz znamenající bájeslovného mužíčka (či plivníka)
 Pikulík (příjmení), české příjmení
 Ivan Pikulík (* 1994) – slovenský fotbalista